Фріц Калькбреннер, німецькою Fritz Kalkbrenner (народився в 1981) Німецький DJ та виконавець електронної музики.

Сім'я 
Фріц Калькбреннер є внуком східнонімецький виконавця Фріца Айзеля. та молодшим братом Пауль Калькбреннер.

Дискографія

Альбоми 

 Here Today Gone Tomorrow (Suol, 2010)
 Suol Mates (Suol, 2012)
 Sick Travellin’ (Suol, 2012)
 Ways Over Water (Suol, 2014)
 Grand Départ (Suol, 2016)
 Drown (Suol, 2018)
 True Colours (Nasua, 2020)

Сингли та EP 

 DJ Zky / Fritz Kalkbrenner — Stormy Weather (Cabinet Records, 2004)
 Paul & Fritz Kalkbrenner — Sky and Sand (BPitch Control, 2009) 
 Chopstick & Johnjon feat. Fritz Kalkbrenner — A New Day (Baalsaal Music, 2009) 
 Wingman EP (Baalsaal Music, 2009) 
 The Dead End EP (Suol, 2010)
 Chopstick & Johnjon feat. Fritz Kalkbrenner — Keep On Keepin’ On (Suol, 2010)
 Facing the Sun (Suol, 2010)
 Kings in Exile (Suol, 2010)
 Right in the Dark (Suol, 2011)
 Wes EP (Suol, 2011)
 Get a Life (Suol, 2012)
 Little by Little (Suol, 2012)
 Back Home (Suol, 2014)
 Void (Suol, 2015)
 One of These Days (Suol, 2015)
 In This Game (Suol, 2016)

Фільми 
 Berlin Calling (2008)

Нотатки

Посилання 

 Fritz Kalkbrenner  at MySpace
 Fritz Kalkbrenner at Best4Ears
 Fritz Kalkbrenner  at Discogs
 

Уродженці Берліна